Dorfkirche Münchehofe ist der Name folgender Bauwerke:

 Dorfkirche Münchehofe (Hoppegarten) in Hoppegarten, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dorfkirche Münchehofe (Müncheberg) in Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Siehe auch:
 Evangelische Kirche Münchehofe in Münchehofe, Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg